Municipio de Ash puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ash (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Ash (condado de Pennington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Ash (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Ash (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.